Ел Висентењо има више значења:

 Ел Висентењо, Калаверас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Висентењо, Уамилоја (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику